2 miejscowości w Polsce: 
 Miszewo – wieś w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Trzebielino 
 Miszewo – wieś w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Żukowo

Linki zewnętrzne

Zobacz też 
 Miszewo B, Miszewo Murowane, Miszewo Wielkie, Nowe Miszewo